Distrito de San Carlos puede referirse a:

 Distrito de San Carlos, en el Perú.
 Distrito de San Carlos, en Panamá.